Lastakjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuossa-Lastakjaureh, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,58 ha)
Lástakjávrre (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (55,7 ha)
Lastakjaureh (Jokkmokks socken, Lappland, 742024-158367), sjö i Jokkmokks kommun,  (25,4 ha)
Lastakjaureh (Jokkmokks socken, Lappland, 742059-158288), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn